A palavra curso pode se referir a:

 Curso de água;
 Curso (navegação), o caminho da viagem;
 Curso (educação), termo acadêmico para a duração de uma instrução de certa(s) matéria(s);
 Curso (medicina), evacuação alvina do intestino humano, patológica ou normal;

Ou ainda 
 Cursus

Desambiguação